Baldwin Park, une ville du comté de Los Angeles, dans l'État de Californie ;
 Baldwin Park, un quartier de la ville d'Orlando (Floride) ;
 Baldwin Park, un village du comté de Cass, dans le Missouri.